Hug el Gran (robertià) (Fontaines-en-Sologne, ~898 -956, Dourdan), comte de París, marquès de Nèustria (923 -956), duc dels Francs a partir de 936, comte d'Auxerre (954 -56)
 Hug, el Troglodita, personatge de ficció 
 Hug I de Carcí (910 –961), comte de l'alt Carcí i vescomte de Comborn 
 Hug l'Abat (? - 886) fou un membre de la família dels güelfs 
 Hug V d'Alsàcia (~ 975-849), comte de la Baixa Alsàcia o Nordgau i comte consort de Dagsburg 
 Hug I d'Arborea, jutge d'Arborea el 1185 
 Hug II d'Arborea, jutge d'Arborea (1321 -1336)
 Hug III d'Arborea, jutge d'Arborea i comte del Goceà (1376-?) 
 Hug d'Arle (~ 880 - Arle, Regne de França, 947) fou comte d'Arle, rei de Provença (911 - 933) i d'Itàlia (926 - 947)
 Hug I dels Baus (981 -1060), segon fill de Pons el Jove pertanyent a la senyoria dels Baus, a Provença 
 Hug II dels Baus (? - Sardenya, 1179) fou el primer fill de Ramon I dels Baus pertanyent a la senyoria dels Baus, a Provença 
 Hug de Bonnevaux (Delfinat, ~1120 - Abadia de Bonnevaux, Delfinat, 1194), monjo cistercenc, abat de Bonnevaux venerat com a sant
 Hug el Negre o Hug de Borgonya (891 - 952), duc de Borgonya (923 -952), comte i marquès de Provença el 936 i duc a Borgonya de (923 -952)
 Hug I de Borgonya (1057 - Cluny 1093), duc de Borgonya (1076 -1079) 
 Hug II de Borgonya o Hug Borrell (1084 - 1143), duc de Borgonya (1103 -1142) 
 Hug III de Borgonya (1142 - Acre 1192), duc de Borgonya (1162 -1192) 
 Hug IV de Borgonya (1213 - Villaines-en-Duesmois, 1271), duc de Borgonya (1218 -1271) 
 Hug V de Borgonya (1294 - Argilly 1315), duc de Borgonya (1306 -1315) 
 Hug II de Campdavaine (mort el 1130 o 1131 va ser comte de Saint Pol (1083 - ~1130) 
 Hug de Cardona-Anglesola i de Luna o Hug Folc de Cardona-Anglesola (? - 1410), Senyor de Bellpuig 
 Hug de Cardona i Gandia dit "el Navarrès" (?, ~1405 - ?, ~1470), Duc de Gandia (1425 -1433) i senyor de Guadalest 
 Hug II de Cardona o Hug Folc II de Cardona Anglesola (1328 - Cardona, 1400), Primer Comte de Cardona, Vescomte de Vilamur (1386-1400), de Cardona (1334-75) i Comte de Cardona (1375-1400)
 Hug de Chalon o de Borgonya (1220 - 1266), comte de Borgonya per matrimoni amb la comtessa Adelaida I de Borgonya 
 Hug III de Chalon, dit «el sord», ardiaca de Laon i príncep-bisbe del principat de Lieja (1296 -1301)
 Hug de Cervelló, noble i bisbe català 
 Hug de Cluny de Semur o Hug el Gran (Semur, Borgonya, Regne de França, 1024 - Cluny, 1109), monjo benedictí, sisè abat de Cluny venerat com a sant per l'Església catòlica
 Hug d'Empúries (mariscal del Temple), darrer mariscal de l'orde del Temple a Terra Santa 
 Hug I d'Empúries (~ 965 - 1040), comte d'Empúries (991 -1040) 
 Hug II d'Empúries (~ 1035 - 1116), comte d'Empúries (1078 -1116) 
 Hug III d'Empúries (? - 1173), comte d'Empúries (1154 -1173) 
 Hug IV d'Empúries (~1170 - Mallorca, 1230), comte d'Empúries (1200 -1230) 
 Hug V d'Empúries (~1240 - 1277), comte d'Empúries (1269 -1277) i vescomte de Bas (1262 -1277) 
 Hug VI d'Empúries i I de Cardona, Comte d'Empúries (1322 -1325), vescomte de Cardona (1332 -1334) i primer baró de Guadalest 
 Hug de Follalquer o de Folcalquier, castellà d'Amposta i mestre de l'orde de Sant Joan de l'Hospital a la Corona d'Aragó (1230-1244)
 Hug I de França o Hug Capet (~940 - Chartres, 996), comte de París; duc de França (956 -987); rei dels francs (987 -996) iniciador de la Dinastia dels Capets
 Hug II de França o Hug Magne el Gran (1007 - 1026), rei associat de França (1017 -1026) 
 Hug de Grenoble o de Châteauneuf (Châteauneuf-sur-Isère, ~1052 - Grenoble, 1132), bisbe de Grenoble, fundador de l'Orde de Chalais, venerat com a sant per l'Església catòlica 
 Hug I de Lieja, abat de l'abadia de Maximí de Trèveris i bisbe de Lieja i abat de Lobbes de 921 a 945 
 Hug de Lincoln, d'Avalon o de Borgonya (Avalon, Delfinat, 1135 /1140 - Londres, 1200), bisbe de Lincoln (Anglaterra), venerat com a sant 
 Hug de Llupià i Bages (Rosselló, ? - ?, 1427), bisbe de Tortosa i de València, i escriptor en llengua llatina 
 Hug IX de Lusignan dit «l'Ós» (? - 1219, Damiata), senyor de Lusignan, comte de la Marca i comte titular d'Angulema 
 Hug X de Lusignan dit «l'Ós» (~ 1190 - 1249, Damiata), senyor de Lusignan, comte de la Marca i d'Angulema 
 Hug XI de Lusignan (~1221 -1250, Fariskur), noble francès 
 Hug XIII de Lusignan dit «l'Ós», noble francès (1259 -Angulema, 1303), senyor de Lusignan, comte de la Marca, comte d'Angulema (1270 -?) 
 Hug de Montcada i de Cardona (Xiva, Regne de València, 1478 - Golf de Salern, 1528), general espanyol de Mar i Terra i Virrei de Nàpols i de Sicília
 Hug V de Mataplana, Baró de Mataplana 
 Hug de Montgommery (1053 /1059 – Anglesey, 1098), noble anglo-normand segon comte de Shrewsbury 
 Hug I de Nordgau (?- 940), comte a Nordgau, a l'Ortenau i a l'Aargau 
 Hug II de Nordgau, dit «l'enrocat» (? - ~986), comte al Nordgau 
 Hug XII de Lusignan dit l'Ós (? - 1270), senyor de Lusignan, comte de la Marca i comte d'Angulema
 Hug de Pierrepont (1165 -1229, Huy), príncep-bisbe de Lieja (1200 -1229)
 Hug de Pinós, noble català de la família Pinós, fill de Galceran I, Baró de Pinós (1067- 1117) i d'Adelaida 
 Hug II de Ponthieu (?- 1052), comte de Ponthieu (1045 -1052) i senyor d'Aumale 
 Hug I de Roergue (986 -1053), comte de Roergue (~ 1010-1053) 
 Hug de Sant Víctor (Saxònia, ~1096 - París, 1141), teòleg cristià venerat com a beat per l'Església catòlica
 Hug I de Spoleto, Hug de Toscana o Tuscia dit «el Gran», (~950 - Pistoia, 1001), marquès de Toscana (~970 -1001), duc de Spoleto i marquès de Camerino (996)
 Hug de Tolosa comte de Tolosa i Nimes, que Settipani situa entre 961 i 978 
 Hug de Tours (765-837), comte de Tours i duc de l'Alta Alsàcia de la nissaga dels eticònides 
 Hug d'Urgellès, sant llegendari 
 Hug de Vermandois anomenat «Magnus» o «el Gran» (1053 - 1101), comte de Vermandois 
 Hug II de Vermandois, suposat comte de Vermandois i Valois (1152-1160), monjo el 1160 
 Hug de Xampanya o de Rouen (Xampanya, segle VII - Jumièges, 730), noble franc, monjo i bisbe de Rouen
 Hug Dalmau de Cervera, Castlà del castell de Cervera 
 Hug Jofre I de Rocabertí, regent del vescomtat de Rocabertí (1229 - 1250) 
 Hug Roger I de Pallars Sobirà (1322 - 1366), Comte de Pallars Sobirà i Senyor d'Urtx (1350 - 1366) 
 Hug Roger II de Pallars Sobirà (1350 - 1416), Comte de Pallars Sobirà i Senyor d'Urtx (1369 - 1416) 
 Hug Roger III de Pallars Sobirà (1430 - Xàtiva, 1508), capità general de l'exèrcit del Principat de Catalunya durant la Guerra civil catalana (1462-1472) Fou el darrer comte del Pallars Sobirà (1451 - 1491) i senyor de la baronia de Ponts (1478-1491)
 Werner Hug (Feldmeilen, 1952), jugador d'escacs suís